Первая битва при Цюрихе (2-5 июня 1799)
 Вторая битва при Цюрихе (25-26 сент. 1799)